Агостино () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 (1959—2004) — канадский политик.
 (1928—2014) — итальянский архиепископ.
 (род. 1992) — американский хоккеист.
Паоло Агостино (1583—1629) — итальянский композитор.
 (род. 1975) — австралийский футболист.